Gminy w USA:
 Moniteau (ang. Moniteau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Moniteau (ang. Moniteau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Moniteau (ang. Moniteau County) – w stanie Missouri